Mowtschan ist der Familienname folgender Personen:

 Olena Mowtschan (* 1976), ukrainische Trampolinturnerin
 Waleri Iwanowitsch Mowtschan (* 1959), sowjetischer Radsportler